O Campeonato Iugoslavo de Futebol de 1926 foi a quarta edição do Campeonato Iugoslavo de Futebol, e contou com a participação de sete times. O Građanski Zagreb foi o campeão, pela segunda vez.

Torneio

Primeira fase

Semifinais

Final

Ligações externas 
 tabela da competição no RSSSF

Futebol da Iugoslávia